

Населені пункти та їхні частини

 Дзядково — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дзядково — село в гміні Мелешин Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Дзядково — лісова осада в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки